Godula bezeichnet

einen Stadtteil von Ruda Śląska, Polen
einen Berg in den Mährisch-Schlesischen Beskiden, Tschechien; siehe Godula (Berg)